Мадагаскар — преимущественно аграрная страна. Относится к числу наименее развитых стран мира.

Сельское хозяйство 
Сельское хозяйство даёт 26,5 % ВВП. Обрабатывается 5 % земель. Сельское хозяйство основывается на подсечно-огневой системе земледелия. Для внутреннего потребления выращиваются рис (3 млн т), кукуруза (349,6 тыс. т), картофель (280,5 тыс. т), маниок (2,2 млн т), батат (542,2 тыс. т) и бананы (292 тыс. т). Выращивают также ваниль, гвоздику, перец, кофе, какао, сахарный тростник, табак, сизаль, хлопок. Развито рыболовство, в водах Мадагаскара вылов рыбы ведут Япония и Россия.

Промышленность 

Промышленность даёт 16,9 % ВВП. Ведётся добыча графита, полудрагоценных камней, слюды и хрома.
С 2008 года ведется добыча нефти, а также разрабатываются месторождения никеля и кобальта (до 3 500 тонн)

Наиболее развита пищевая промышленность, развивается текстильная, табачная и бумажная промышленность. Действуют заводы по переработке нефти, производству сельскохозяйственных машин, стекла, цемента, удобрений. Единственный автопроизводитель Мадагаскара — Karenjy.

Туризм 
Пляжи являются главными туристическими достопримечательностями на острове. Так же посещаются Национальные парки Исало, Раномафана, Амбер Маунтин, Анкарафанцика и др. Большинство туристов на острове являются французами, из-за прошлой связи страны с Францией. В 2007 году индустрия туризма составляла 6,3 % ВВП острова.

Транспорт

Аэропорты 
 всего — 83 (2013), в том числе:
 с твёрдым покрытием — 26
 без твёрдого покрытия — 57

Автомобильные дороги 
 всего — 37476 км (2010), в том числе:
 с твёрдым покрытием — 6103 км
 без твёрдого покрытия — 31373 км

Железные дороги 
 всего — 836 км (2014)

Водный транспорт 
 всего — 9 судов (более 1000 грт) водоизмещением 13,986 грт/18,466 дедвейт

Торговля 
 Экспорт: $3.48 млрд (2018), главными статьями являются ваниль (27,2 %), никель (12,3 %) и кобальт (6,74 %), так же из страны вывозится различная текстильная продукция, сельхозсырьё и сельхозтовары, включая гвоздику и др. специи, фрукты, овощи, а также минеральное сырьё (золото, руды цветных металлов и т. п.)

Главные партнеры по экспорту США (20,4 %), Франция (19,2 %), Япония (6,15 %)

 Импорт: $$4.2 млрд (2018), главные статьи: машины и оборудование, топливо, химикаты, текстиль, продукты питания.

Главные партнеры по импорту КНР(23,1 %), Франция (10,7 %), ОАЭ (10,3 %)

Примечания 

Экономика Мадагаскара